Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Mallorca Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 18. Juni 2017 stattfand. Sechs Spielerinnen, sowie einen Lucky Loser qualifizierten sich für das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Calvià